En Pologne, Sadków peut désigner :

 Sadków, un village de la powiat d'Oleśnica dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Sadków, un village de la powiat de Wrocław dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Sadków, un village dans la voïvodie de Mazovie
 Sadków, un village dans la voïvodie de Sainte-Croix